Jméno a příjmení Martin Hájek nosí více osobností:

 Martin Hájek (politik) (* 1970) – poslanec PSP za STAN, starosta, bývalý ředitel základní školy, člen cimbálové muziky Strážničan
 Martin Hájek (moderátor) (* 1971) – český moderátor rádia Kiss, DJ a skladatel
 Martin Hájek (historik) (* 1986) – český historik a knihovník
Martin Hájek (podnikatel) (* 1980) – český podnikatel a investor, zakladatel společnosti Livesport